Poncet ist der Familienname folgender Personen:
 André François-Poncet (1887–1978), französischer Politiker und Diplomat
 Charles Poncet (* 1946), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker
 Charles-Jacques Poncet (auch Jacques-Charles Poncet; 1655–1706), französischer Mediziner und Forschungsreisender 
 Denis Poncet (1948–2014), französischer Filmproduzent
 Gastón Poncet (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Jean François Poncet (1714–1804), Schweizer Uhrmacher französischer Abstammung, wirkte in Dresden
 Jean François-Poncet (1928–2012), französischer Diplomat und Politiker
 Julius Eduard von Poncet (1802–1883), deutscher Rittergutsbesitzer und Landrat
 Michel Poncet de La Rivière (1671–1730), französischer Geistlicher, Bischof von Angers

Poncet steht für:
 Poncet Point, Landspitze auf Montagu Island, Südliche Sandwichinseln
 von Poncet Glashüttenwerke, Glasfabrik in Friedrichshain bei Spremberg